Hopwood ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Hopwood (1944–2010), britischer Wissenschaftler im Bereich des Rechnungswesens
 Arthur Tindell Hopwood (1897–1969), britischer Paläontologe
 David Hopwood (* 1933), britischer Genetiker und Mikrobiologe
 Douglas Hopwood (1934–2002), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 James Hopwood der Jüngere (1795–1855), britischer Kupferstecher
 Robert Freeman Hopwood (1856–1940), US-amerikanischer Politiker

Hopwood bezeichnet als Ortsname:

 Hopwood (Fayette County), Ort in Fayette County (Pennsylvania)
 Hopwood (Worcestershire), kleine Gemeinde in Worcestershire